Светска лига у ватерполу 2012. у мушкој конкуренцији је једанаесто издање најмлађег ватерполо такмичења под окриљем Светске пливачке федерације. Лига је играна од новембра 2011. до јуна 2012. године. Учествовало је 17 репрезентација. На завршном турниру који је одигран од 12. до 17. јуна у Алматију, Казахстан учествовало је осам репрезентација.

У овогодишњем издању нису учествовале репрезентације Србије, Црне Горе и Мађарске.

Титулу је освојила репрезентација Хрватске која је у финалу победила репрезентацију Шпаније након извођења петераца са 18:17 (8:8), тако освојивши своју прву титулу у овом такмичењу. Бронзану медаљу је освојила Италија победом на репрезентацијом САД са 7:6 у утакмици за треће место. 

За најбољег играча завршног турнира изабран је шпанац Фелипе Пероне.

Квалификације

Америка 
 Амерички квалификациони турнир је одигран од 10. до 13. маја у Округу Оранџ, САД.

Азија/Океанија 
Одржана су два квалификациона турнира. Један у Шангају у Кини од 3. до 5. маја, а други у Чиби у Јапану од 8. до 10. маја. Пласман на завршни турнир су обезбедиле репрезентације Аустралије, Кине, као и органзатор Казахстан.

Први турнир

Други турнир

Табела

Европа

Група А

Група Б

Група Ц

Завршни турнир

Група А

Група Б

Завршница

Четвртфинале

Полуфинале од 5. до 7. места

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбољи играч:  Фелипе Пероне
 Најбољи стрелац:  Маро Јоковић (13 голова)
 Најбољи голман:  Стефано Темпести

Састави победничких екипа

Спољашње везе 

 Страница на званичном ФИНА сајту

Светска лига у ватерполу
Ватерполо у Казахстану
Ватерполо у 2012.